Гровер Карр Ферр (; род. 3 апреля 1944; ) — американский специалист по средневековой английской литературе. С 1970 года ассоциированный профессор английской литературы . В свободное время увлекается вопросами советской истории и политики. Автор ряда книг, критикующих десталинизацию в СССР. Его книги написаны в духе исторического ревизионизма и псевдоистории.

Биография 
В 1965 году окончил Университет Макгилла, получив степень бакалавра гуманитарных наук, а в 1979 году Принстонским университетом ему была присуждена степень доктора философии по сравнительному литературоведению.

Многие годы был известен своим осуждением политики американских властей, которую Г. Ферр считает антисоветской; причисляется известным американским консервативным публицистом Давидом Горовитцем к «100 самым опасным учёным».

Книга о докладе Хрущёва 
В 2007 году в России была издана книга Ферра, содержащая критический разбор и оценку доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях». Изначально автор озаглавил свою книгу «Хрущёв лгал: доказательства каждого 'откровения' о 'преступлениях' Сталина (и Берии) в пресловутом 'Секретном докладе' Хрущёва на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 доказуемо неверны» (). В русском переводе книга вышла под названием «Антисталинская подлость». Английское издание книги вышло в 2011 под авторским названием.

В предисловии русского издания автор утверждает:

Из всех утверждений «закрытого доклада», напрямую «разоблачающих» Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого. Точнее так: среди всех тех из них, что поддаются проверке, лживыми оказались все до единого. Как выясняется, в своей речи Хрущёв не сказал про Сталина и Берию ничего такого, что оказалось бы правдой. Весь «закрытый доклад» соткан сплошь из подтасовок такого сорта.Всего Г.Ферр из доклада Хрущёва выделил и постарался опровергнуть 61 утверждение.

Утверждения 
 О Сталине и демократии
Сталин разделял ленинские взгляды на представительную демократию и стремился укоренить её принципы в государственном устройстве СССР. Сталин стоял во главе борьбы за демократизацию советского общества, борьбы, которая оказалась в самой сердцевине политических процессов, происходящих в СССР в 1930—1950-е годы. Суть их сводилась к тому, чтобы роль компартии в управлении государством была бы сужена до «нормальных» (как в других странах) пределов, а выдвижение госуправленцев происходило не по партийным спискам, а на основе демократических процедур.

Библиография 
 

 

 

 
 Мухин Ю., Ферр Г., Голенков А. Оболганный Сталин. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. — 256 с. — (Загадка 1937 года). — 6000 экз. — ISBN 978-5-699-39509-5.

 
 Ферр Г. Убийство Кирова. Новое расследование. М.: Русская панорама, 2013. — 414 с. — ISBN 978-5-93165-287-0.
 Ферр Г. Оболганный сталинизм: клевета ХХ съезда. Москва: Алисторус, 2014. — 520 с. — ISBN 978-5-906789-23-5.
 Ферр Г. Катынский расстрел. Опровержение «официальной» версии. Издатель: Кормушкин М. В., 2016—103 с. — 978-5-600-01629-3.
 Ферр Г. Красная империя зла. Запад против СССР. Москва: Алисторус, 2019. — 410 с. — ISBN 978-5-907351-34-9.
 Ферр Г. Тайна Катынского расстрела: доказательства, решение. Издатель: Кормушкин М. В., 2019—375 с. — ISBN 978-5-604-41440-8

Примечания

Ссылки 
 Grover Furr’s Home Page
 Шестьдесят одна неправда Никиты Хрущёва (интервью с Гровером Ферром) // Литературная Россия
 Семанов С. Хрущёв и его «борьба с культом» в свете истины (отзыв о книге)
 Ферр Г. Анатомия лжи в американской историографии гражданской войны в Испании (перевод Ю. Жиловца с предисловием А. Баумгартена)
 Ферр Г. Старые истории о маршале Тухачевском в новом свете: некоторые документы пересмотрены (1988)
 Бобров В. Л., Ферр Г. Первые признательные показания Н. И. Бухарина на Лубянке. // «Клио», 2007, № 1 (36).
 Бобров В. Л., Ферр Г. «Предсмертное письмо Бухарина» — ещё одна антисталинская фальшивка
 Grover Furr, Vladimir L. Bobrov. Bukharin’s Last Plea: Yet Another Anti-Stalin Falsifiication
 Did the Soviet Union Invade Poland in September 1939? (The answer: No, it did not.)
 Did the Soviet Union Invade Poland in September 1939? // Cyrano’s Journal, September 1, 2009.
 Anti-Stalin Lies in Wikipedia 'Democratic Centralism' Article; in Vitalii Ginzburg 'New York Times' Obituary
 Baberowski’s Falsification
 Evidence of Leon Trotsky’s Collaboration with Germany and Japan // Cultural Logic (USA), 2009
 Grover Furr & Vladimir Bobrov. Stephen Cohen’s Biography of Bukharin: A Study in the Falsehood of Khrushchev-Era 'Revelations' // Cultural Logic (USA), 2010
 Ферр Г. Маршал С. М. Будённый о суде над М. Н. Тухачевским. Впечатления очевидца. // «Клио», 2012. — № 2. — С. 8—24.
 Grover Furr. Stalin ve Demokrasi — Trotskiy ve Naziler. Istanbul: Yazilama, 2012.
 Grover Furr. As Mentiras de Khrushchev. Galiza [Galicia], Spain: Edicions Benigno Alvarez. 2013
 Grover Furr. The Murder of Sergei Kirov: History, Scholarship and the Anti-Stalin Paradigm. Kettering, OH: Erythros Press & Media. 2013.

Литературоведы США
Выпускники Университета Монтклер
Преподаватели Университета Монтклер